Переде́лкино:

 Переделкино — дачный посёлок в Новомосковском округе Москвы.
 Переделкино — железнодорожная платформа в Москве на Киевском направлении МЖД.

См. также 
 Новопеределкино
 Переделки
 Передельский